Per Vento del Sud si può intendere:
 Vento del Sud – vento che soffia dal Sud (Ostro)

Letteratura 
 Vento del Sud – romanzo dello scrittore inglese Norman Douglas pubblicato a Londra nel 1917
 Vento del Sud – romanzo dello scrittore inglese Compton Mackenzie

Cinema 
 Vento del Sud – film del 1959 diretto da Enzo Provenzale

Musica 
 Vento del Sud – singolo dei Tiromancino del 2019

Altro 
 Paperino e il vento del Sud – storia a fumetti sceneggiata da Guido Martina e disegnata da Giovan Battista Carpi, pubblicata a puntate nell'estate 1982 sul settimanale Topolino